Цитіпаті (Чітіпаті, Сітіпаті) — божество-захисник або дхармапала в тибетському буддизмі та буддизмі Ваджраяни Гімалаїв.

Цитіпаті — рід овірапторових динозаврів

Багатозначні терміни